Tom Miller (1890–1958) skót labdarúgó
 Tom Miller (1947–2017) kanadai jégkorongozó
 Tom Miller (1990) angol labdarúgó